Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Brighton, város Alabama államban
 Brighton, város Colorado államban
 Brighton, önkormányzat nélküli település Oregon államban
 Egyesült Királyság
 Brighton, angol város
Sport
Brighton & Hove Albion FC, angol labdarúgóklub
Brighton Mudzamiri, zimbabwei nemzetközi labdarúgó-partbíró
Zene
 Brighton Rock, a Queen együttes dala